Hrvatska:
 Podosoje (Runovići), naselje u općini Runovići
 Podosoje (Vrlika), naselje u općini Vrlika

BiH:
 Podosoje (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Podosoje (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš
 Podosoje (Trebinje, BiH), naselje u gradu Trebinju
 Podosoje (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Podosoje (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo